skażenie środowiska
 skażenie chemiczne
 skażenie radioaktywne → skażenie promieniotwórcze
 skażenie radioaktywne w górnictwie
 skażenie elektromagnetyczne → elektrosmog

Zobacz też 
 zanieczyszczenie środowiska
 skażenie w Goiânii